Dewas ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Dewas (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Dewas (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Dewas (Distrikt)
 ein Warenwirtschaftssystem von Superdata